Tost bezeichnet:

 Toszek, deutsch Tost, Stadt in Polen

Tost ist der Familienname folgender Personen:
 David Tost (1558–1628/1629), schlesischer Astronom, siehe David Origanus
 Franz Tost (* 1956), österreichischer Rennfahrer und Manager beim Motorsport
 Gita Tost (1965–2000), deutsche Autorin und Liedermacherin und Aktivistin der Frauen- und Lesbenbewegung
 Gyula Tost (1848–1929), ungarischer Politiker und Minister für Kultus und Unterricht
 Hans Tost (1907–1958), deutscher Filmproduzent
 Margaretha von Tost (* 1467 oder 1468; † 1531), Herzogin von Tost und Äbtissin in Breslau
 Otto Tost (1883–1954), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Peter Tost (1939–2021), deutscher Schauspieler
 Renate Tost (* 1937), deutsche Kalligrafin, Schriftkünstlerin und Fachautorin
 Tony Tost (* 1975), US-amerikanischer Filmregisseur, Dichter, Kritiker und Drehbuchautor
 Walter Tost (1895–1948), deutscher Filmproduzent
 Wilfried Tost (1952–2014), deutscher Astronom

Siehe auch:
 Töst
 Thost
 Toast
 Dost